Asenjo puede referirse a:

Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), compositor español de zarzuelas. 
José Asenjo Sedano (1930-2009), escritor español.
Sergio Asenjo (1989-Act), futbolista español.
Juan José Asenjo (1945-Act), eclesiástico español.
 Asenjo o ajenjo Artemisia absinthium, planta herbácea medicinal.